Рома́н Си́доров:
 Сидоров, Роман Викторович (1977—1999) — российский военнослужащий, участник боевых действий на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации.
 Сидоров, Роман Олегович (1955—2015) — советский и российский футболист.
 Сидоров, Роман (род. 1967) — советский и латвийский футболист.
 Сидоров, Роман (1974—2003) — российский музыкант.